Truutkallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Truutkallio (ö i Björneborg), Satakunta, 
 Truutkallio (ö i Raumo), Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar